Nawrat ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nawrat (* 1969), deutscher Heeresoffizier und Brigadegeneral
 Matthias Nawrat (* 1979), deutscher Schriftsteller